Sur es una de las 5 subregiones del departamento colombiano del Magdalena. Se ubica en el sur del departamento y está integrada por los siguientes 7 municipios:

 El Banco
 Guamal
 Pijiño del Carmen
 San Sebastián de Buenavista
 San Zenón
 Santa Ana
 Santa Bárbara de Pinto

Véase también 
 Municipios del Magdalena
 Organización territorial del Magdalena
 Provincias de Colombia

Referencias 

Sur